Рената Ворачова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли сестри Кароліна і Крістіна Плішкови.
Крістіна Младенович і Катажина Пітер виграли титул, у фіналі перемігши сестер Плішкових з рахунком 6–1, 5–7, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2013